David Dundas (1735?, Édimbourg – , Hôpital royal de Chelsea, Londres) est un général britannique qui fut « Commander-in-Chief of the Forces » (commandant en chef des forces armées) de 1809 à 1811.

Il participa notamment aux guerres de la Révolution française en Corse.

Liens externes 
 

Naissance en 1735
Décès en février 1820
Décès à Chelsea (Londres)
Général britannique du XVIIIe siècle
Général britannique du XIXe siècle
Officier de la Royal Artillery
Général de l'armée de terre britannique
Chevalier grand-croix de l'ordre du Bain
Militaire britannique des guerres de la Révolution française